Galileusz – Galileo Galilei
 Vincenzo Galilei – teoretyk muzyki, kompozytor, lutnista